Liga a V-a  este a doua competiție fotbalistică din județul Iași organizată de Asociația Județeană de Fotbal Iași. Campionatul este organizat în 3 serii.

Campioane

Clasament 2022-2023

Seria 1

Seria 2

Seria 3

Vezi și

http://www.frf-ajf.ro/iasi - Site oficial AJF Iași
https://www.facebook.com/ajfiasi/ - Pagină oficială AJF Iași

 

Iași